Oltre la morte (romanzo) horror di Charles L. Grant
Oltre la morte (film 1912), film del 1912 di Ubaldo Maria Del Colle
Oltre la morte (film 1994) (The Lifeforce Experiment), film del 1994 di Piers Haggard
After Death (Oltre la morte) del 1988 di Claudio Fragasso